Jméno Krnovsko může označovat různá území:
 okolí Krnova 
 Krnovské knížectví, jedno z historických slezských knížectví 
 Krnovský kraj (resp. Opavsko-krnovský kraj)
 Děkanát Krnov, jeden z děkanátů (vikariátů) Ostravsko-opavské diecéze
 Politický okres Krnov
 Soudní okres Krnov
 Venkovský okres Krnov (1938-1945)
 Okres Krnov 
 Mikroregion Krnovsko, dobrovolné sdružení obcí v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji
 Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, o.p.s., místní akční skupina tvořená 24 obcemi ve SO ORP Krnov bez samotného města Krnova.
 Správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov, správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov
 Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Krnov, správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Krnov

Geografie okresu Bruntál